Dit is een lijst van kastelen in de Belgische provincie Limburg. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is op dit moment een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

|-
| Alden Biesen || Rijkhoven || Bilzen || 16e eeuw ||  || 18e-eeuwse verbouwing || ja || 
|-
| Kasteel Altenbroek || 's-Gravenvoeren || Voeren || 18e eeuw ||  || 20e-eeuwse verbouwing ||  || 
|-
| Kasteel d'Aspremont-Lynden || Oud-Rekem || Lanaken || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Bellevue || Gors-Opleeuw || Borgloon || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Den Berg || Kessenich || Kinrooi || 12e eeuw ||  || ruïne ||  || 
|-
| Burcht van Bergkelder || Rotem || Dilsen-Stokkem ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Betho || Tongeren || Tongeren || 15e eeuw ||  || 17e-eeuwse verbouwing ||  || 
|-
| Kasteel Beverbeek || Hamont || Hamont-Achel || 1889 ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Binderveld || Binderveld || Nieuwerkerken || 18e eeuw ||  || enkel woonhuis over ||  || 
|-
| Kasteel van Blekkom || Loksbergen || Halen || 19e eeuw ||  ||  || nee || 
|-
| Kasteel van Bockrijck || Hoeselt || Hoeselt || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Bokrijk || Genk || Genk || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Bommershoven || Bommershoven || Borgloon || 18e eeuw ||  || 19e-eeuwse verbouwing ||  || 
|-
| Kasteel ter Borch || Hoeselt || Hoeselt || 17e eeuw ||  || enkel Bethaniatoren bleef over ||  || 
|-
| Kasteel Borghoven || Piringen || Tongeren || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Borgitter || Kessenich || Kinrooi || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel de Borman || Bree || Bree ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Brandepoel || Sint-Joris || Alken || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel de Brouckmans || Hoeselt || Hoeselt || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Torenburcht || Brustem || Sint-Truiden || 12e eeuw ||  || Donjon, Ruïne ||  || 
|-
| Kasteeldomein Brustem || Brustem || Sint-Truiden || 1879 ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel De Burg || Lummen || Lummen || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Carolinaberg || Stokkem || Dilsen-Stokkem || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Daalbroek || Rekem || Lanaken ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel de Motte || Groot-Gelmen || Sint-Truiden || 19e eeuw ||  || 14e-eeuwse fundamenten, 16e-eeuwse inrijpoort ||  || 
|-
| Kasteel Dessener || Wintershoven || Kortessem || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Den Dool || Helchteren || Houthalen-Helchteren || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Diepenbeek || Diepenbeek || Diepenbeek || 17e eeuw ||  || 12e-eeuwse hoektoren ||  || 
|-
| Kasteel de Donnea || Guigoven || Kortessem || 19e eeuw ||  ||  ||  ||  
|-
| Kasteel van Duras || Duras || Sint-Truiden || 18e eeuw ||  ||  || ja || 
|-
| Kasteel Edelhof || Munsterbilzen || Bilzen || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Engelhof || Houthalen || Houthalen-Helchteren || 20e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel de l'Escaille || Hamont || Hamont-Achel || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel de Fauconval || Kortessem || Kortessem || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Fonteinhof || Gotem || Borgloon || 17e eeuw ||  || 18e-eeuwse verbouwing ||  || 
|-
| Kasteel Gasterbos || Schulen || Herk-de-Stad || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Genenbroek || Achel || Hamont-Achel || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Wijnkasteel Genoels-Elderen || Genoelselderen || Riemst || 18e eeuw ||  || 19e-eeuwse verbouwing || op afspraak || 
|-
| Kasteel Geuzentempel || Alken || Alken || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Gingelom || Gingelom || Gingelom ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Gors || Gors-Opleeuw || Borgloon || 17e eeuw ||  || 18e-eeuwse verbouwing ||  || 
|-
| Château Goyens || Montenaken || Gingelom || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Groenendaal || Waltwilder || Bilzen || 17e eeuw ||  || 18e-eeuwse verbouwing || nee || 
|-
| Kasteel Groot Peteren || Alken || Alken ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Commanderij van Gruitrode || Gruitrode || Oudsbergen || 15e eeuw ||  ||  || ja || 
|-
| Kasteel Haagsmeer || Gors-Opleeuw || Borgloon || 19e eeuw ||  || 20e-eeuwse verbouwing ||  || 
|-
| Kasteel van Halbeek || Herk-de-Stad || Herk-de-Stad || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Hamal || Rutten || Tongeren || 18e eeuw ||  || 12e-eeuwse donjon ||  || 
|-
| Kasteel Het Hamel || Lummen || Lummen || 20e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Hamont || Donk || Herk-de-Stad || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Hardelingen || Sint-Huibrechts-Hern || Hoeselt || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Hasselbroek || Jeuk || Gingelom || 17e eeuw ||  || 18e-eeuwse verbouwing ||  || 
|-
| Kasteel van Heers || Heers || Heers || 15e eeuw ||  ||  || ja || 
|-
| Kasteel van Heks || Heks || Heers || 18e eeuw ||  ||  || ja || 
|-
| Kasteel van Henegauw || Hasselt || Hasselt || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van 's Herenelderen || 's Herenelderen || Tongeren || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Heurne || Sint-Pieters-Heurne || Heers || 18e eeuw ||  || 17e-eeuwse kelder ||  || 
|-
| Kasteel van Hocht || Lanaken || Lanaken || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Hoepertingen || Hoepertingen || Borgloon || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel de Hoof || Teuven || Voeren || 19e eeuw ||  || 17e-eeuwse inrijpoort ||  || 
|-
| Kasteel Hoogveld || Vliermaal || Kortessem || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Hulsberg || Borgloon || Borgloon || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Jongenbos || Vliermaalroot || Kortessem || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Jonckholt || Hoelbeek || Bilzen || 13e eeuw ||  || opgraving ||  || 
|-
| De Kapelhof || Rekem || Rekem ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Kaulille || Kaulille || Bocholt ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Keienheuvel || Klein-Gelmen || Heers || 20e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Kerkom || Kerkom-bij-Sint-Truiden || Sint-Truiden || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Kewith || Lanaken || Lanaken || 19e eeuw ||  || 17e-eeuwse kern ||  || 
|-
| Kasteel van Kiewit || Kiewit || Hasselt || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel De Klee || Kuttekoven || Borgloon || 20e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Burcht van Kolmont || Overrepen || Tongeren || 12e eeuw ||  || donjon, ruïne ||  || 
|-
| Kasteel van Kolmont || Overrepen || Tongeren || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Kortenbos || Kortenbos || Tongeren || 1642 ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Lagendal || Lummen || Lummen || 19e eeuw ||  ||  || ja || 
|-
| Kasteel van Landwijk || Donk || Herk-de-Stad || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Landhuis Leeuwe-Steyn || Rekem || Lanaken || 1930 ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Leva || Terkoest || Alken || 20e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Litzberg || Lanklaar || Dilsen-Stokkem || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Lobos || Zelem || Halen || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Burcht van Loon || Borgloon || Borgloon || 10e eeuw ||  || vernietigd, enkel heuvel ||  || 
|-
| Kasteel van Loye || Lummen || Lummen || 15e eeuw ||  || 17e- en 18e-eeuwse verbouwingen ||  || 
|-
| Kasteel Luciebos || Houthalen || Houthalen-Helchteren || 19e eeuw ||  ||  || nee || 
|-
| Kasteel Magis || Sint-Pieters-Voeren || Voeren || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Hof de Méan || Bolder || Riemst || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Waterburcht van Meldert || Meldert || Lummen ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Melveren || Melveren || Sint-Truiden || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Menten de Horne || Sint-Truiden || Sint-Truiden || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Pietersheim || Lanaken || Lanaken || 18e eeuw ||  || 12e-eeuwse burchtruïne || nee || 
|-
| Kasteel Meylandt || Heusden || Heusden-Zolder || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Waterburcht Millen || Millen || Riemst || 14e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Mombeek || Rapertingen || Hasselt || 20e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Burchttoren van Mulken || Mulken || Tongeren || 13e eeuw ||  || donjon ||  || 
|-
| Kasteel van Neerrepen || Neerrepen || Tongeren || 20e eeuw ||  || 16e-eeuwse hoektoren ||  || 
|-
| Nieuwenhof || Maaseik || Maaseik || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Nieuwenhoven || Sint-Truiden || Sint-Truiden || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Nieuwerkerken || Nieuwerkerken || Nieuwerkerken || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Nonnenmielen || Sint-Truiden || Sint-Truiden || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Obbeek || Heusden || Heusden-Zolder || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Obsinnich || Remersdaal || Voeren || 17de eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Ommerstein || Rotem || Dilsen-Stokkem || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Oostham || Oostham || Ham || 14e eeuw ||  || gesloopt in 19e eeuw ||  || 
|-
| Kasteelpark Opitter || Opitter || Bree || 20e eeuw ||  || gesloopt in jaren 80 ||  || 
|-
| Kasteel van Opleeuw || Gors-Opleeuw || Borgloon || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Ordingen || Ordingen || Sint-Truiden || 19e eeuw ||  ||  || ja || 
|-
| Kasteel van Ottegraeven || 's-Gravenvoeren || Voeren || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| De Oude Kuil || Voorshoven || Maaseik || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Oudenhof || Gremelslo || Maaseik || 18e eeuw ||  || gesloopt in 2000, enkel 19e-eeuws woonhuis ||  || 
|-
| Kasteel van Peer || Peer || Peer || 14e eeuw ||  || gesloopt in 15e eeuw ||  || 
|-
| Kasteel Peten || Velm || Sint-Truiden || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel de Pierpont || Herk-de-Stad || Herk-de-Stad || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Pietelbeek || Hasselt || Hasselt || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Ter Poorten || Hasselt || Hasselt || 1912 ||  ||  ||  || 
|-
| Prinsenhof || Kuringen || Hasselt || 20e eeuw ||  || 14e-eeuwse ruïne ||  || 
|-
| Kasteel Printhagen || Kortessem || Kortessem || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Quanonne || Koersel || Beringen || 19e eeuw ||  ||  || nee || 
|-
| Kasteel Ridderborn || Vliermaalroot || Kortessem || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Rijkel || Rijkel || Borgloon || 17e eeuw ||  || 16e-eeuwse deel ||  || 
|-
| Kasteel Rijsdaal || Spalbeek || Hasselt || 19e eeuw ||  || 16e-eeuwse deel ||  || 
|-
| Kasteel Rodenpoel || Alken || Alken || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Rochendaal || Bevingen || Sint-Truiden || 1881 ||  ||  ||  || 
|-
| Rood Kasteel || Guigoven || Kortessem || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Rooi || Neerrepen || Tongeren || 16e eeuw ||  || 17e-eeuwse uitbreiding ||  || 
|-
| Kasteel Rootsaert || Alken || Alken ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Rosmeulen || Nerem || Tongeren || 20e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Rullingen || Kuttekoven || Borgloon || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Schalkhoven || Schalkhoven || Hoeselt || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel De Schans || Opoeteren || Maaseik || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Scherpenberg || Nerem || Tongeren || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Waterkasteel van Schoonbeek || Beverst || Bilzen || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Schoor || Velm || Sint-Truiden || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Sinnich || Teuven || Voeren || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Sint-Pieter || Zussen || Riemst || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Commanderij van Sint-Pieters-Voeren || Sint-Pieters-Voeren || Voeren || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Sipernau || Elen || Dilsen-Stokkem || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Speelhof || Sint-Truiden || Sint-Truiden || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Spinveld || Metsteren || Sint-Truiden || 1850 ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Stevoort || Stevoort || Hasselt || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Terbiest || Sint-Truiden || Sint-Truiden || 17e eeuw ||  || 19e-eeuwse verbouwing ||  || 
|-
| Kasteel van Terbos || Hoeselt || Hoeselt ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Terhove || Bommershoven || Borgloon || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Terkoest || Terkoest || Alken ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Terlaemen || Viversel || Heusden-Zolder || 18e / 19e eeuw ||  ||  || nee || 
|-
| Kasteel Ter Motten || Dilsen || Dilsen-Stokkem || 18e /19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Terwaart || Hoeselt || Hoeselt || 1862 ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Trekschuren || Rapertingen || Hasselt || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Trockaert || Ulbeek || Wellen || 17e eeuw ||  || 18e-eeuwse aanbouw ||  || 
|-
| Kasteel van Veulen || Heers || Heers || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel De Viggel || Bree || Bree || 1895 ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Vilain XIIII || Leut || Maasmechelen || 17e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Vogelsanck || Zolder || Heusden-Zolder || 14e eeuw ||  ||  || nee || 
|-
| Kasteel Weyer || Hoeselt || Hoeselt || 1641 ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Wideux || Sint-Lambrechts-Herk || Hasselt || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Widooie || Widooie || Tongeren || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Wijer || Wijer || Nieuwerkerken || 16e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Wimmertingen || Wimmertingen || Hasselt || 19e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Waterburcht Pietersheim || Lanaken || Lanaken || 15e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Wit Kasteel || Kerkom || Sint-Truiden || 18e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Wurfeld || Wurfeld || Maaseik || 20e eeuw ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel Zangerhei || Eigenbilzen || Bilzen || 19e eeuw ||  || 1955 afgebroken, neerhof bewaard ||  || 
|}

Zie ook
 Lijst van kastelen in België

 
Limburg (België)
Kastelen